Fernando de Habsburgo-Lorena (en italiano, Ferdinando d'Asburgo-Lorena; en alemán, Ferdinand von Habsburg-Lothringen; Florencia, 10 de junio de 1835 - Salzburgo, 17 de enero de 1908) fue el último gran duque de Toscana como Fernando IV. También fue un archiduque de Austria y miembro de la familia imperial desde su nacimiento.

Biografía 
Hijo del gran duque Leopoldo II de Toscana y de su segunda esposa, María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias, Fernando fue proclamado gran duque en 1859, con la abdicación de su padre. Fue un protagonista involuntario del Risorgimento en el pasaje de la Toscana al Reino de Italia (1860), se convirtió en gran duque, pero no vivió en Florencia y nunca tomó posesión del trono.

No obstante la terminación del Gran Ducado, Fernando mantuvo el "fons honorum" y todas las órdenes dinásticas, y continuó la concesión de títulos y condecoraciones.

Después del referéndum que sancionaba la anexión de Toscana al Reino de Cerdeña, Fernando fue apodado "Rey de Castiglion Fibocchi" porque en este pequeño pueblo en la provincia de Arezzo se registró el mayor porcentaje de oposición a la unión con el reino de los Saboya.

Entre 1859 y 1866, figuras como Eugenio Alberi organizaron un partido legitimista-autonomista con el objetivo de defender sus derechos dinásticos y promover una reforma federalista del Estado italiano recién nacido. Fue creada la revista "Firenze", expresando las ideas del partido.

Matrimonios y descendencia 

Fernando se casó en 1856 con la princesa Ana María de Sajonia, hija del rey Juan I de Sajonia y de la princesa Amalia de Baviera, con quien tuvo una hija única:

 María Antonieta (1858-1883), de salud delicada, llegó a ser abadesa de la Institución de Damas Nobles del Castillo de Praga. Murió de tuberculosis a los veinticinco años de edad.

Ana María murió en 1859, víctima de la fiebre tifoidea. En 1868, Fernando IV se casó con Alicia de Borbón-Parma, la hija del duque Carlos III de Parma y de Luisa María Teresa de Artois. La pareja tuvo diez hijos:

 Archiduque Leopoldo Fernando (1868-1935), renunció a sus derechos.
 Archiduquesa Luisa (1870-1947), casada con el rey Federico Augusto III de Sajonia y tuvo hijos.
 Archiduque José Fernando (1872-1942), casado con la noble Gertrude Tomanek de Beyerfels-Mondsee y tuvo hijos. Renunció a sus derechos al trono de Toscana.
 Archiduque Pedro Fernando (1874-1948), casado con María Cristina de Borbón-Dos Sicilias y tuvo hijos. Fue gran duque titular de Toscana.
 Archiduque Enrique Fernando (1878-1969), casado con la princesa María Carolina de Ludescher y tuvo hijos. Renunció a sus derechos al trono de Toscana.
 Archiduquesa Ana María (1879-1961), casada con Juan Federico, príncipe de Hohenlohe-Bartenstein, y tuvo hijos.
 Archiduquesa Margarita María (1881-1965), nunca se casó.
 Archiduquesa Germana María (1884-1955), nunca se casó.
 Archiduque Roberto Fernando (1885-1895), murió en la infancia.
 Archiduquesa Inés María (1891-1945), nunca se casó.

Muerte 
Fernando IV murió en el exilio en Salzburgo, en 1908. Está enterrado en la Cripta Imperial de Viena.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Grandes Duques de Toscana de la casa de Habsburgo-Lorena
Archiduques de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Archiduques de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Grandes maestres de la Orden de San José
Grandes maestres de la Orden de San Esteban (Gran Ducado de Toscana)
Nacidos en Florencia
Fallecidos en Salzburgo